Guesnain és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 4.663 habitants. Limita al nord-est amb Montigny-en-Ostrevent, a l'est amb Loffre, al sud-est amb Lewarde, al sud amb Roucourt i a l'oest amb Dechy.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord